Sezon 1965/66 Regionalligi – 3. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 85 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy (z Regionalligi Berlin tylko mistrz) grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1965/66 występowało 17 drużyn.

Tabela 

 FC St. Pauli i 1. SC Göttingen 05 przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1966/67.
 SC Victoria Hamburg i SV Friedrichsort spadły do Amateurligi 1966/67.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1965/66 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Fortuna Düsseldorf i Rot-Weiss Essen wygrały swoje mecze barażowe i awansowały do Bundesligi 1966/67.
 STV Horst-Emscher i VfB Bottrop spadły do Amateurligi 1966/67.

Südwest (Południowy Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1965/66 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 FK Pirmasens i 1. FC Saarbrücken przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1966/67.
 TSC Zweibrücken, BSC Oppau i Ludwigshafener SC spadły do Amateurligi 1966/1967.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1965/66 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 1. FC Schweinfurt 05 i Kickers Offenbach przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1966/67.
 VfR Pforzheim, SpVgg Weiden i ESV Ingolstadt spadły do Amateurligi 1966/67.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1965/66 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Hertha BSC przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 1966/67.
 BFC Viktoria 1889, SC Gatow i SC Tegel spadły do Amateurligi 1966/1967.

Baraż o awans do Bundesligi

1 runda 

 1. FC Saarbrücken awansował do fazy grupowej baraży.
 1. SC Göttingen 05 pozostał w Regionallidze 1966/67.

Grupa 1 

 Fortuna Düsseldorf awansowała do Bundesligi 1966/67.
 FK Pirmasens, Hertha BSC i Kickers Offenbach pozostały w Regionallidze 1966/67.

Grupa 2 

 Rot-Weiss Essen awansował do Bundesligi 1966/67.
 FC St. Pauli, 1. FC Saarbrücken i 1. FC Schweinfurt 05 pozostały w Regionallidze 1966/67.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1965/66

1965
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
1965 w Niemczech
1966 w Niemczech